Nogueras (Espagne)
 Nogueras (Mexique)